

Geografia

Afghanistan 
 Meydan, Balkh

Dubai 
 Ippodromo di Meydan, ippodromo in Nad Al Sheba

Iran 
 Meydan, Fars
 Meydan, Ilam
 Meydan, Kerman
 Meydan, Kerman
 Meydan, Kermanshah
 Meydan, Kermanshah
 Meydan, Kermanshah
 Meydan, Khūzestān
 Meydan, Khūzestān
 Meydan
 Meydan-e Mozaffarkhan, Kurdistan
 Meydan, Lorestan
 Meydan
 Meydan-e Olya, Azarbaijan occidentale
 Meydan-e Sofla, Azarbaijan occidentale
 Meydan Khalaf
 Meydan Tarreh Barahvaz
 Meydan Jiq (Malekan)
 Meydan-e Bozorg, Lorestan
 Meydanlar, Azerbaijan orientale
 Meydan-e Khodaverdi
 Meydan-e Tafalli
 Ban Meydan-e Abdollah
 Bid Meydan
 Chal Meydan
 Eslamabad-e Sar Meydan
 Kalateh-ye Meydan
 Kareh Meydan
 Qezelejah Meydan
 Soltan Meydan
 Tak Meydan
 Meydan Chayi, fiume passante per Tabriz

Turchia 
 Meydan, Anatolia Sud Orientale
 Meydan, Mar Nero

Pagine correlate 
Maidan
Maydan
Qaleh Meydan
Sang Dar Meydan
Sarmeydan